Jan Sievers ist der Name folgender Personen:

* Jan Sievers (Fußballspieler) (* 1967), deutscher Fußballspieler
 Jan Sievers (Musiker) (* 1977), deutscher Singer-Songwriter
 Jan-André Sievers (* 1987), deutscher Fußballspieler
 Jan-Henrik Sievers (* 1989), deutscher Schauspieler, Moderator